Solano kan syfta på:

Geografi

Colombia 
1 Solano (ort i Colombia, Caquetá, lat 0,70, long -75,25), 
2 Bahía Solano (kommun), Chocó, 
3 Solano (kommun), Caquetá,

Mexiko 
4 Solano, Mexiko, ort, Ciudad Fernández, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar